Zacapa (departement), een departement van Guatemala
Zacapa (stad), de hoofdstad van het departement